Stati Uniti d'America
 Pomfret – città della Contea di Windham, Connecticut
 Pomfret – città della Contea di Chautauqua, New York
 Pomfret – città della Contea di Windsor, Vermont
 Sudafrica
 Pomfret – città della Municipalità locale di Molopo